Болмац ( — «язык войска», «ополченский, войсковой, общественный язык», также  — «язык гостя») — «народный» язык («междиалектного койне») аварцев, на котором общались носители разных диалектов.

Сложился на основе северного наречия, главным образом хунзахского диалекта, с некоторым влиянием южных диалектов. На его основе в XIX веке был создан литературный аварский язык.

В конце XV века болмац становится языком межэтнических отношений (лингва франка) всех западных и высокогорных мелких народностей и этнических групп. Такой становится ситуация в этой части Дагестана по мере возрастания влияния Хунзахского нуцальства и падения влияния шамхалов в Дагестане.

Распространению и развитию болмацa способствовали и такие важные в истории аварских обществ явления, как лекианоба (набеги в Грузию) в XVII и XVIII веках и народно-освободительная борьба народов Дагестана и Чечни в середине XIX века.

Примечания 

Аварский язык